Djougachvili (, ) est un patronyme géorgien.

Il est notamment porté par :
 Iossif Vissarionovitch Djougachvili, plus connu sous le nom de Joseph Staline ;
 Vissarion Djougachvili (vers 1850 - 1909), son père ;
 Iakov Djougachvili (1907 - 1943), son fils aîné ;
 Vassili Djougachvili (1921 - 1962), son deuxième fils ;
 Galina Djougachvili (1938 - 2007), sa petite fille (fille de Iakov). 

Homonymie de patronyme